Dit is een lijst van planetoïden 99901-100000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (99901) - || 2002 QL44 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99902) - || 2002 QZ47 || 18 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99903) - || 2002 QG48 || 17 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99904) - || 2002 QH48 || 27 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99905) Jeffgrossman || 2002 QX50 || 27 augustus 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| (99906) Uofalberta || 2002 QV53 || 17 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (99907) - || 1989 VA || 2 november 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (99908) - || 1990 OD6 || 20 juli 1990 || Palomar || A. Lowe
|-
| (99909) - || 1994 PU2 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (99910) - || 1994 TO4 || 2 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99911) - || 1995 SE53 || 28 september 1995 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (99912) - || 1995 UY44 || 31 oktober 1995 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (99913) - || 1997 CZ5 || 7 februari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (99914) - || 1997 ST24 || 30 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99915) Henarejos || 1997 TR6 || 2 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (99916) - || 1998 AA5 || 3 januari 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (99917) - || 1998 HH19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (99918) - || 1998 SQ2 || 18 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| (99919) - || 1999 RR31 || 8 september 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (99920) - || 1999 RJ90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (99921) - || 1999 RO190 || 15 september 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (99922) - || 1999 RC193 || 13 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (99923) - || 1999 XS108 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (99924) - || 2000 AG62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99925) - || 2000 CF88 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99926) - || 2000 CQ93 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99927) - || 2000 ED90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99928) Brainard || 2000 EQ147 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (99929) - || 2000 FF55 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99930) - || 2000 GL87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99931) - || 2000 SK115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99932) - || 2000 VO34 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99933) - || 2000 YN76 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (99934) - || 2001 DL5 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99935) - || 2002 AV4 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99936) - || 2002 RH183 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99937) - || 2003 QT88 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (99938) - || 2003 UC149 || 19 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (99939) - || 2003 US149 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (99940) - || 2003 UM265 || 27 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (99941) Lonniewege || 2003 WF107 || 23 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (99942) Apophis || 2004 MN4 || 19 juni 2004 || Kitt Peak || R. A. Tucker, D. J. Tholen, F. Bernardi
|-
| (99943) - || 2005 AS2 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| (99944) - || 2710 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (99945) - || 4589 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (99946) - || 4134 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (99947) - || 4220 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (99948) - || 1952 SU1 || 23 september 1952 || Mount Wilson || L. E. Cunningham
|-
| (99949) Miepgies || 1972 FD || 16 maart 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| (99950) Euchenor || 1973 SC1 || 19 september 1973 || Palomar || Palomar
|-
| (99951) - || 1975 SV1 || 30 september 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (99952) - || 1975 SY1 || 30 september 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (99953) - || 1978 ND || 7 juli 1978 || Palomar || C. T. Kowal
|-
| (99954) - || 1978 NH || 10 juli 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (99955) - || 1978 UM5 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (99956) - || 1978 VA || 5 november 1978 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (99957) - || 1978 VM4 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99958) - || 1978 VB9 || 6 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99959) - || 1978 VW9 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99960) - || 1978 VD10 || 6 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99961) - || 1979 MT2 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99962) - || 1979 MF3 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99963) - || 1979 MO5 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99964) - || 1979 MJ6 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99965) - || 1979 MC7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99966) - || 1979 MC8 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (99967) - || 1979 OG8 || 24 juli 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99968) - || 1979 QQ2 || 22 augustus 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| (99969) - || 1981 DY1 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99970) - || 1981 DB2 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99971) - || 1981 DF3 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99972) - || 1981 EV5 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99973) - || 1981 EB6 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99974) - || 1981 EJ6 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99975) - || 1981 EP6 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99976) - || 1981 EZ6 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99977) - || 1981 ET12 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99978) - || 1981 ER13 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99979) - || 1981 EE16 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99980) - || 1981 ER18 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99981) - || 1981 EF20 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99982) - || 1981 EJ21 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99983) - || 1981 EF22 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99984) - || 1981 EL23 || 3 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99985) - || 1981 EJ25 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99986) - || 1981 ET28 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99987) - || 1981 EC31 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99988) - || 1981 ET33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99989) - || 1981 EL35 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99990) - || 1981 EM35 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99991) - || 1981 EY37 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99992) - || 1981 ER41 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99993) - || 1981 ED42 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99994) - || 1981 EN44 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99995) - || 1981 ED45 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99996) - || 1981 EJ45 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99997) - || 1981 EN45 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99998) - || 1981 ED48 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (99999) - || 1981 FP || 28 maart 1981 || Harvard Observatory || Harvard Observatory
|-
| (100000) Astronautica || 1982 SH1 || 28 september 1982 || Palomar || J. Gibson|}

Planetoïdenlijsten